

Toponyme 
Domfront est le nom de différentes communes françaises :

 Domfront, dans le département français de l'Oise, en région Hauts-de-France ;
 Domfront-en-Poiraie, dans le département français de l'Orne,  en région Normandie ;
 Domfront-en-Champagne, dans le département français de la Sarthe, en région Pays de la Loire ; 

 Domfront est une ancienne commune dans le département français de l'Orne,  en région Normandie.

Voir aussi 
 Le poiré de Domfront est une appellation d'origine contrôlée de poiré de l'Orne .

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France